Quinto Hortênsio — ditador romano em 287 a.C. durante a terceira secessão da plebe
 Lúcio Hortênsio ou Quinto Hortênsio — cônsul romano em 108 a.C., processado e exilado antes de conseguir assumir o cargo. Também chamado de "Lúcio".
 Quinto Hortênsio Hórtalo — cônsul em 69 a.C. e famoso orador romano. Sobrinho do anterior.

Desambiguações de antropônimos